Hylaeochampsa est un genre éteint de crocodyliformes eusuchiens de la famille également éteinte des Hylaeochampsidae.

Une seule espèce est rattachée au genre : Hylaeochampsa vectiana.

Découverte 
Il n'est connu que par une partie de crâne retrouvée dans des sédiments du Barrémien (Crétacé inférieur) de la formation de Vectis sur l'île de Wight en Angleterre.

Description 
Ce crâne (BMNH R 177) est court et large, avec un palais analogue à celui des Eusuchia et des dents postérieures qui étaient adaptées au broyage. Hylaochampsa a été décrit par Richard Owen en 1874, avec Hylaochampsa vectiana comme espèce type et seule espèce.

Classification 
Il pourrait s'agir du même genre que Heterosuchus, un peu plus âgé, ou avoir suivi une évolution similaire, mais il n'y a pas de matériaux fossiles qui se chevauchent car Heterosuchus n'est connu que par des vertèbres. Si on pouvait prouver que les deux sont synonymes, Hylaeochampsa aurait la priorité, car c'est le plus ancien nommé. Hylaeochampsa est le genre type de la famille, qui comprend également Iharkutosuchus datant du Crétacé supérieur retrouvé en Hongrie. James Clark et Mark Norell le positionnent comme le groupe frère de Crocodylia. Hylaeochampsa est actuellement le plus ancien eusuchien connu.

Notes et références 

Genre d'eusuchiens préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé
Sauropside du Crétacé inférieur
Paléontologie en Angleterre
Taxon fossile décrit en 1874